Tipsligan 1995 bestod av 14 lag och FC Haka från Valkeakoski blev finländska mästare för femte gången. Ligan skulle minskas till tolv lag påföljande säsong, varför de tre lägst placerade lagen degraderades direkt och endast ersattes av seriesegraren i Ettan. Lag 11 i Tipsligan kvalspelade mot serietvåan i Ettan.

Tabell

Kvalspel
KTP - MP 0-1 (Kotka)
MP - KTP 2-0 (S:t Michel)
Mikkelin Palloilijat (MP) kvalificerat för Tipsligan 1996 efter 3-0 sammanlagt.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1995 i Finland
Fotbollssäsongen 1995
1995